Ху́ниор Густа́во Исаги́рре Пуэ́рто (; 12 августа 1979, Тегусигальпа, Гондурас) — гондурасский футболист, защитник известный по выступлениям за клуб «Мотагуа» и сборную Гондураса. Участник Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Клубная карьера 
Исагирре начал карьеру в клубе «Мотагуа». В 1999 году он дебютировал в чемпионате Гондураса. В том же году он стал чемпионом, хотя был запасным футболистом. В финале Апертуры 2001 года против «Марафона» Хуниор стал героем встречи сделав хет-трик и добыв второе подряд чемпионство. В 2005 году Исагирре перешёл в уругвайский «Пеньяроль», но получив в первом же матче травму, остался вне игры на год. В 2006 году он вернулся в Гондурас, где подписал контракт с «Марафоном». По окончании сезона Хуниор покинул клуб и перешёл в «Викторию», за которую выступал три сезона. В 2011 году Хуниор вернулся в родной «Мотагуа».

Международная карьера 
В 2000 году Исагирре принял участие в Олимпийских играх в Сиднее. 30 мая того же года в товарищеском матче против сборной Канады он дебютировал за сборную Гондураса. В 2001 году Хуниор принял участие в Кубке Америки. На турнире он сыграл в поединках против сборных Уругвая и Бразилии. В поединке против Уругвая он забил свой дебютный гол за национальную команду.

В 2005 году Исагирре сыграл за сборную на Золотом кубке КОНКАКАФ. Он появился на поле во встречах против сборных Тринидада и Тобаго, Колумбии, Панамы и Коста-Рики.

Голы за сборную Гондураса

Достижения 

Командные

 «Мотагуа»
  Чемпионат Гондураса по футболу — Клаусура 1999/2000
  Чемпионат Гондураса по футболу — Апертура 2001/2002

Международные

 Гондурас
  Кубок Америки по футболу — 2001

Примечания

Ссылки 
 
 Profile Профайл Исагирре

Футболисты Гондураса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Мотагуа»
Игроки ФК «Марафон»
Игроки ФК «Пеньяроль»